Nölling ist
 der Familienname von Wilhelm Nölling (1933–2019), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Nölling (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Dunkelsteinerwald, Niederösterreich
 Nölling (Gemeinde Pennewang), Ortschaft der Gemeinde Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich